Machiniste est un métier de l'industrie.
 Machiniste est un métier du spectacle, également connu sous le nom de technicien de plateau. Il fait les mouvements caméra à l'aide de travelling et d'engin spécifique et assure la sécurité du plateau.
 Au cinéma, The Machinist est un film hispano-américain de Brad Anderson sorti en 2005.
 Machiniste est l'un des termes qui peut désigner le chauffeur de bus.

Références